Krecik i Panda (, , ) – czesko-chiński serial animowany będący kontynuacją serialu animowanego Krecik.

Serial z polskim dubbingiem jest emitowany w TVP ABC od 1 czerwca 2017 roku.

Wersja polska 
Wersja polska: TELEWIZJA POLSKA AGENCJA PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ I FILMOWEJ
Reżyseria: Maria Brzostyńska
Tłumaczenie i dialogi: 
 Joanna Kuryłko (odc. 1-7, 14-20),
 Dorota Dziadkiewicz (odc. 8-13, 21-52)
Dźwięk i montaż: 
 Jakub Milencki (odc. 1-13),
 Urszula Zaręba (odc. 14-52)
Tekst piosenki: Bronisława Macioł
Kierownik produkcji: Monika Wojtysiak
Wystąpili:
 Beata Wyrąbkiewicz – Krecik
 Sebastian Perdek - Panda
 Maciej Kowalik – Lis
 Bartosz Wesołowski - Jaszczurka
 Julia Kołakowska – czerwony ptak
 Karolina Kalina 
 Mieczysław Morański – Dziadek Małpa
 Karolina Bielecka
W pozostałych rolach:
 Krzysztof Mielańczuk – narrator (odc. 1)
i inni

Piosenkę czołówkową i końcową śpiewała: Beata Wyrąbkiewicz

Lektor: Krzysztof Mielańczuk

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 

 Krecik i Panda w bazie Filmweb

Czeskie telewizyjne seriale animowane
Chińskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji